Lecythidaceae eller Paranötsväxter är en familj av tvåhjärtbladiga växter med 25 släkten. Lecythidaceae ingår i ordningen ljungordningen, klassen tvåhjärtbladiga blomväxter, fylumet kärlväxter och riket växter. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Lecythidaceae 300 arter, som förekommer i de tropiska delarna av världen.

Beskrivning
Familjen innehåller städsegröna buskar och träd, ibland klättrande. Bladen är strödda, ibland samlade i spetsen på grenarna. Stipler saknas oftast och bladskivan är enkel. Blommorna är ofta praktfulla och kommer fram i korta klasar eller ax. De är tvåkönade och ibland zygomorfiska. Fodret är klocklikt och sammanväxt med fruktämnet. Foderflikarna är 4-6, läderartade. kronbladen är 4-6, fria, de saknas helt ibland. Ståndarna är många och sammanväxta vid basen i flera kransar i flera olika typer av arrangemang. Fruktämnet är undersittande, 2-6-rummigt med ett till flera fröämnen per rum. Pistillen är enkel med ett huvudlikt märke. Frukten är ett bär eller en kapsel. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor 
Angiosperm Phylogeny Website
Flora of China - Lecythidaceae
The Lecythidaceae Pages

Externa länkar 

Ljungordningen
Lecythidaceae
Trikolpater
Ericales
Pa Växtindex